Abraxas – polska grupa rockowa
 Abraxas – symboliczny termin pojawiający się dawnych masońskich rytuałach stopni wyższych
 Abraxas –  bóstwo z mitologii perskiej, określenie Najwyższego Bóstwa
 Abraxas – album muzyczny Carlosa Santany z 1970 r.
 Abraxas gemma

Zobacz też